Resarö è un'area urbana della Svezia situata nel comune di Vaxholm, contea di Stoccolma.

La popolazione risultante dal censimento 2010 era di  abitanti.

A Resarö c'è il villaggio Ytterby, dove c'è la vecchia cava in cui sono stati scoperti per la prima volta 9 elementi chimici:

 Ittrio (da Ytterby)
 Ytterbium (da Ytterby)
 Terbio (da Ytterby)
 Erbio (da Ytterby)
 Olmio (da Holmia, il nome latino per Stoccolma)
 Scandio (da Skandinavia)
 Tulio (da Thule, il nome latino per Skandinavia)
 Gadolinio (da Johan Gadolin)
 Tantalio (da Tantalo, un personaggio della mitologia greca)

In nessun altro posto nel mondo si è scoperti così tanti elementi chimici.

I slutet på 1900-talet genomgick Resarö en förvandling från sommarö till villaförort med ett ökande antal permanentboende.

Note

Voci correlate
Aree urbane della Svezia

Altri progetti 

Aree urbane della contea di Stoccolma